King County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 King County (Texas) – okres státu Texas
 King County (Washington) – okres státu Washington